Појам Свети рат може да се односи на:

 Први свети рат
 Други свети рат
 Трећи свети рат
 Четврти свети рат
 Свети рат (песма)